Абу́ Джафа́р ( — «Отец Джафара») — кунья, часть арабского имени.

 Абу Джафар ар-Руаси (VIII век) — арабский грамматик, основатель куфийской школы.
 Абу Джафар ибн Хаббаш (X век) — известный астроном и конструктор астрономических инструментов, сын ал-Марвази.
 Абу Джафар аль-Мансур — один из величайших правителей Арабского халифата, стоявший у истоков государства Аббасидов.
 Абу Джафар Мухаммад ибн Муса (803—873) — средневековый геометр и астроном Арабского халифата.
 Абу Джафар Харун аль-Васик Биллах (811—847) — багдадский халиф из династии Аббасидов. Сын аль-Мутасима и рабыни-гречанки.
 Абу Джафар ибн Джарир ат-Табари (839—923) — исламский историк и богослов времён халифата.
 Абу Джафар Мухаммад ибн Ахмад аль-Багдади — второй государственный секретарь Фатимидского халифата в первой половине X века.
 Абу Джафар ат-Тахави (843/853—935) — известный мусульманский суннитский учёный, один из авторитетов ханафитского мазхаба.
 Абу Джафар Мухаммад ат-Туси (966—1067) — известный персидский учёный шиитов-двунадесятников, автор двух из четырёх важнейших шиитских сборников.
 Насируддин Абу Джафар ат-Туси — персидский математик, механик и астроном XIII века.
 Абу Джафар (убит 10 мая 2001 года) — террорист, подполковник, заместитель командира батальона исламского полка.
 Абу Джафар Ахмад ибн Юсуф — арабский математик.

См. также 
 Джафар
 Список арабских имён